Ágoston-rendi szerzetes - németül
 Augustiner-Bräu München németországi sörgyár, terméke az Augustiner